

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Czernin – część wsi Glichów w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Wiśniowa
 Czernin – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Sztum
 Czernin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Dygowo

Inne miejsca 
 Czernin (Czerwin) – potok, dopływ potoku Lipnik na Pogórzu Wiśnickim
 Czernin – wieś na Ukrainie

Osoby noszące to nazwisko 
 Aleksander Czernin – arcymistrz szachowy